F590 oder F 590 steht für:
 Aldebaran (F590), ehemals USS Thornhill (DE-195), italienischer Geleitzerstörer, siehe USS Gandy (DE-764)
 Carlo Bergamini (F590), italienische Fregatte, siehe FREMM#Einheiten

F590